Un blindage est une protection contre un élément extérieur. On distingue :

 Un blindage mécanique est une protection que l'on trouve, par exemple :
 sur les chars d'assaut et autres véhicules blindés (dont les blindages réactif, Chobham, incliné, espacé, homogène laminé ou Kanchan),
 sur certains engins de chantier, le blindage cage, 
 sur les fortifications (on parle aussi de « cuirassement » dans le cas des tourelles, cloches ou guérites blindées) ;
 dans une construction, le blindage est l'ensemble des moyens destinés à assurer la stabilité et la résistance des parois ou des plafonds d'une tranchée, d'une fosse, d’une galerie de mine, d'un puits ou d'un tunnel,
 dans le domaine de l'armement, le blindage consiste à envelopper le noyau tendre d'une munition dans une carapace en métal plus dur. On parle également de « chemisage ».

 Un blindage électromagnétique permet à tout matériel sensible aux perturbations électromagnétiques, dont les câbles de transmission, d’être protégé des interférences électromagnétiques externes, dont les IEM.
 Un blindage magnétique est une protection contre l'effet des champs magnétiques sur certains matériaux.

Articles connexes 
 Armure
 Cuirasse